Карлос Хауреги Андраде (, 14 сентября 1932, Сантьяго — 8 марта 2013, Милан) — чилийский и канадский шахматист, национальный мастер.

Призер чемпионатов Чили.

В составе сборной Чили участник двух шахматных олимпиад (1956 и 1964 гг.) и Панамериканского командного первенства 1971 г. (лучший результат среди запасных участников).

Участник ряда сильных по составу международных турниров.

Представлял Чили в зональном турнире 1954 г.

После прихода к власти А. Пиночета переехал в Канаду. Жил в провинции Новая Шотландия. Участвовал в трех национальных чемпионатах, два из которых имели статус зонального турнира. В 1977 г. выиграл чемпионат атлантического побережья Канады.

Получил широкую известность благодаря разгромной победе над будущим чемпионом мира Р. Фишером (на турнире в Сантьяго, 1959 г.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Биография К. Хауреги 
 Партии К. Хауреги в базе Chessgames
 Личная карточка К. Хауреги на сайте 365Chess

Шахматисты Чили
Шахматисты Канады
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Сантьяго
Умершие в Милане